Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Serie A 2011 var den högsta divisionen i fotboll i Ecuador för 2011. Mästerskapet består av två etapper där vinnaren av varje etapp möts i en final. De två bästa lagen, som inte vunnit någon etapp, spelade en match om tredje pris.

Första etappen
De tre främsta kvalificerade sig för Copa Sudamericana 2011. Vinnaren kvalificerade sig även för final.

Andra etappen

Sammanlagd tabell
Den sammanlagda tabellen avgör vilka två lag som skall spela om tredje pris samt vilka två lag som flyttas ner till en lägre division inför nästkommande säsong. Vinnarna av första och andra etappen är redan kvalificerade till final genom etappsegrarna.

Final
Båda de kvalificerade lagen är klara för Copa Libertadores 2012. Deportivo Quito mästare av Campeonato Ecuatoriano 2011 efter 2-0 totalt.

Match om tredje pris
El Nacional vann och kom på tredje plats i Campeonato Ecuatoriano 2011 efter 3-2 totalt och kvalificerade sig därmed till Copa Libertadores 2012.

2011